Jam (actualment Torbat-e Jam), població medieval del Gran Khorasan entre Nishapur i Herat 
 Jam (Iran), ciutat de l'Iran, capital del comtat de Jam a la província de Bushehr
 Jam (Afganistan)
 Minaret de Jam, monument de l'Afganistan declarat patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2002
 Jam-session sessió d'improvisació musical

Vegeu també: The Jam